Diese Liste der Grade-I-Baudenkmäler in South Yorkshire nennt die Grade-I-Listed Buildings in South Yorkshire nach Bezirken geordnet.

Von den rund 373.000 Listed Buildings in England sind rund 9000, also etwa 2,4 %, als Grade I eingestuft. Davon befinden sich etwa 62 in South Yorkshire.

Barnsley 
 Administration Building at Monk Bretton Priory, Barnsley, S71
 Church of All Saints, Silkstone, Barnsley, S75
 Church of All Saints, Barnsley, S73
 Church of All Saints, Barnsley, S75
 Church of St Andrew, Barnsley, S63
 Church of St John, Penistone, Barnsley, S36
 Church of St John the Baptist, Barnsley, S71
 Church of St Mary, Barnsley, S70
 Gatehouse to Monk Bretton Priory, Barnsley, S71
 Gunthwaite Hall Barn Approximately 50 Metres North of Gunthwaite Hall (East Part), Gunthwaite and Ingbirchworth, Barnsley, S36
 Monk Bretton Priory Remains, Barnsley, S71
 Wentworth Castle, Stainborough, Barnsley, S75
 Wortley Top Forge, Hunshelf, Barnsley, S35

Doncaster 
 Brodsworth Hall, Brodsworth, Doncaster, DN5
 Church of All Saints, Hooton Pagnell, Doncaster, DN5
 Church of All Saints, Owston, Doncaster, DN6
 Church of All Saints, Doncaster, DN5
 Church of Holy Trinity and St Oswald, Finningley, Doncaster, DN9
 Church of St Cuthbert, Fishlake, Doncaster, DN7
 Church of St Helen, Burghwallis, Doncaster, DN6
 Church of St Helen, Marr, Doncaster, DN5
 Church of St John the Baptist, Wadworth, Doncaster, DN11
 Church of St John the Baptist, Doncaster, S64
 Church of St Lawrence, Hatfield, Doncaster, DN7
 Church of St Mary, Sprotbrough and Cusworth, Doncaster, DN5
 Church of St Mary, Tickhill, Doncaster, DN11
 Church of St Mary Magdalene, Norton, Doncaster, DN6
 Church of St Nicholas, Bawtry, Doncaster, DN10
 Church of St Nicholas, Thorne, Doncaster, DN8
 Church of St Peter, Barnburgh, Doncaster, DN5
 Church of St Peter, Edlington, Doncaster, DN12
 Church of St Peter, Doncaster, DN12
 Church of St Peter and St Paul, Barnby Dun with Kirk Sandall, Doncaster, DN3
 Church of St Wilfrid, Hickleton, Doncaster, DN5
 Conisbrough Castle, Doncaster, DN12
 Cusworth Hall, Sprotbrough and Cusworth, Doncaster, DN5
 Hatfield Manor House, Hatfield, Doncaster, DN7
 Minster Church of St George, Doncaster, DN1
 The Mansion House and Attached Railings, Doncaster, DN1
 The Old Rectory, Norton, Doncaster, DN6
 Wadworth Hall and Attached Wing Walls, Wadworth, Doncaster, DN11

Rotherham 
 Chapel of Our Lady, Rotherham, S60
 Church of All Hallows, Harthill with Woodall, Rotherham, S26
 Church of All Saints, Aston cum Aughton, Rotherham, S26
 Church of All Saints, Laughton-en-le-Morthen, Rotherham, S25
 Church of All Saints, Rotherham, S60
 Church of All Saints, Rotherham, S63
 Church of St Helen, Treeton, Rotherham, S60
 Church of St James, North and South Anston, Rotherham, S25
 Church of St John, Dinnington St. John’s, Rotherham, S25
 Church of St Peter, Thorpe Salvin, Rotherham, S80
 Rockingham Mausoleum Including Obelisks and Railed Enclosure, Wentworth, Rotherham, S62
 Rotherham Bridge, Rotherham, S60
 Sandbeck Park (House), Maltby, Rotherham, S66
 Stable Block and Riding School, Wentworth, Rotherham, S62
 The Glassworks Cone, Catcliffe, Rotherham, S60
 Wentworth Woodhouse, Wentworth, Rotherham, S62

Sheffield 
 Abbeydale Works Museum, Sheffield, S7
 Cathedral Church of St Peter and St Paul and Attached Wall and Gates, Sheffield, S1
 Church of St Mary, Ecclesfield, Sheffield, S35
 Church of St Nicholas, Bradfield, Sheffield, S6
 Town Hall, Sheffield, S1

Weblinks 

 Images of England (englisch)
 English Heritage Gateway (englisch)
 The National Heritage List for England (NHLE) Historic England

Einzelnachweise 

South Yorkshire
!Grade 1 Baudenkmaler